Monika Helbig ist der Name folgender Personen:

* Monika Helbig (Kunsthandwerkerin) (* 1949), deutsche Kunsthandwerkerin und Autorin
 Monika Helbig (Politikerin) (* 1953), deutsche Politikerin (SPD)